Tigre (Panthera tigris), mamífer de la família dels felins
 Mosquit tigre (Aedes albopictus), mosquit de la família del culícids 
 Tigre (regió), regió ètnica del nord d'Etiòpia 
 Regió Autònoma de Tigre, unitat administrativa d'Etiòpia existent entre 1987 i 1991 
 Província de Tigre, antiga província d'Etiòpia
 Tigre o llengua tigre, llengua semítica eritrea i nord del Sudan, part de la branca de l'etiòpic septentrional
 Poble tigre, grup ètnic que viu a Eritrea i el Sudan que parla la llengua tigre, emparentat amb els tigrinya i els beja
 Elizalde Tigre, tipus de motor d'aviació fabricat per Elizalde